est un clade éteint de dinosaures. Il appartient aux Sauropoda et comprend deux clades, les Dicraeosauridae et les Diplodocidae.

Phylogénie 
Le clade Flagellicaudata a été érigé par Harris et Dodson (2004) pour le clade Diplodocoidea formé par Dicraeosauridae et Diplodocidae dans leur article décrivant un nouveau genre de dinosaure sauropode, Suuwassea. Les auteurs ont effectué une analyse phylogénétique et ont noté que Suuwassea, bien que plus dérivé que les Rebbachisauridae, se trouve dans une trichotomie (division en trois parties) avec les autres clades appartenant aux Diplodocoidea (Diplodocidae et Dicraeosauridae). Flagellicaudata a été défini comme un clade nodal constitué de l'ancêtre commun le plus récent de Dicraeosaurus et Diplodocus et de tous ses descendants. Le mot « Flagellicaudata » fait référence aux longues queues en forme de fouet de ces animaux (flagellum est un mot latin signifiant « fouet » et cauda signifie en latin « queue »).

Ci-dessous, fragment du cladogramme présenté dans Harris et Dodson, 2004 :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2004